Le mot mélèze peut désigner : 

 le mélèze, un conifère de l'hémisphère nord
 le mélèze, nom attribué au  du mois de germinal dans le calendrier républicain, utilisé en France de 1792 à 1806.

Patronymes et prénoms 
 Joseph Mélèze-Modrzejewski (1930-2017), historien franco-polonais de l'Antiquité.
 Mélèze Bouzid (née en 1991), actrice française

Notes et références 

Homonymie